Безіменна — річка в Україні, у Деражнянському районі Хмельницької області. Права притока Вовка, (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 12 км, площа басейну водозбору 38,2  км², найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,75  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,55 . Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-східній стороні від села Підлісне (Деражнянський район). Тече переважно на північний схід через Шарки і у місті Деражня впадає у річку Вовк, праву притоку Південного Бугу.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Яблунівка, Буцневе.

Цікавий факт 
 У місті Деражня річку перетинає автошлях .

Примітки 

Малі річки України
Річки Деражнянського району
Річки України без назви